

Cinema 
 Automatons – film del 2006 diretto da James Felix McKenney

Musica 
 Automaton – album dei Jamiroquai del 2017
 Automaton – singolo dei Jamiroquai del 2017

Pagine correlate 
 Automa